

Крупский район 
 Примечания 

 Литература 
 

Крупский район